Taboo (rapper), Jaime Luis Gómez, Amerikaans rapper
 Taboo (1999), Japanse film uit 1999
 Taboo (2002), Amerikaanse film uit 2002
 Taboo (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2017

Zie ook 
 Taboe
 Tabo (doorverwijspagina)